baardsnuituil
 boogsnuituil
 bosbessnuituil
 brandnetelsnuituil
 bruine snuituil
 donkerbruine snuituil
 dubbelstipsnuituil
 gele snuituil
 gepluimde snuituil
 hopsnuituil
 lijnsnuituil
 maansnuituil
 schaduwsnuituil
 stippelsnuituil